Calderazzo ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gene Calderazzo (* 1961), amerikanischer Jazzmusiker (Schlagzeug)
 Joey Calderazzo (* 1965), amerikanischer Jazzmusiker (Piano)